Podgórski (forma żeńska: Podgórska, liczba mnoga: Podgórscy) – polskie nazwisko notowane od 1508 roku.

Etymologia nazwiska 
Prawdopodobnie jako odmiana nazwiska Podgórny → znajdujący się pod górami, lub od bardzo często występującej nazwy miejscowej Podgórze, poprzez dodanie formantu –ski → Podgórski, Podgorski.

Rody szlacheckie
Dostępne źródła rzadko mówią o Podgórskich. Marcin Podgórski h. Dołęga wspominany jest jako podskarbi królewski w 1593 roku. O Sebastianie Podgórskim wspominają źródła jako o dzielnym żołnierzu, który dał dowody odwagi idąc pieszo do szturmu w bitwie pod Pleszkowem (1582r.). Prawdopodobnie o jego nobilitacji (oraz nadaniu herbu własnego Podgórski) w 1581 roku wspomina Szymański. Ślady Podgórskich znaleźć można na Podolu i Wołyniu jednak, choć z pewnością byli szlachtą, nie wiadomo jakimi posługiwali się herbami . Minakowski pisze o Podgórskich herbu Pilawa i Sas, Gajl uzupełnia listę o herby Belina, Doliwa, Jelita, Odrowąż, Ostoja i Pobóg.

Demografia 
Na początku lat 90. XX wieku w Polsce mieszkały 12852 osoby o tym nazwisku, najwięcej w dawnym województwie: warszawskim - 1617, katowickim - 715 i kieleckim - 680. W 2013 roku mieszkały w Polsce około 13493 osoby o nazwisku Podgórski, najwięcej w Warszawie i Kielcach.

Znani przedstawiciele 

 Jacek Podgórski – polski operator filmowy
Przemysław Podgórski – polski działacz niepodległościowy, inżynier,
 Stefania Podgórska – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata,
 Konstanty Podgórski – kapucyn, kapelan w rosyjskiej Flocie Czarnomorskiej, działacz społeczny, zesłaniec.

Przypisy 

Polskie nazwiska